Van Voorhis ist der Familienname folgender Personen:

 H. Clay Van Voorhis (1852–1927), US-amerikanischer Politiker
 John Van Voorhis (1826–1905), US-amerikanischer Politiker